Провинция Сукхотхай  (Сукотаи, Сукотай, Сукхотай, , в переводе «рассвет счастья») — одна из центральных провинций Королевства Таиланд, расположена примерно в 440 км от Бангкока.

Граничит с провинциями: Пхрэ, Уттарадит, Пхитсанулок, Кампхэнгпхет, Так и Лампанг.

Административным центром является город Сукотаи, основанный в XIII веке королём Пхокхун Си Интаратхитом и входил в состав Кхмерской империи.

На гербе провинции изображен король Рамакхамхаенг Великий, который восседает на троне. Это объясняется тем, что в период его правления Сукотаи переживал свои самые значительные времена, это был период расцвета региона.

Географическое положение 
Провинция Сукхотхай расположен в долине реки Йом, и охватывает около 6 596,1 км².
В основном это равнинная местность, лишь на юге в Национальном парке Рамкхамхэнг возвышаются горные пики.

История 
Первоначально провинция Сукхотхай называлась Саванкхалок, и лишь в 1939 году приобрела своё современное название.
В XIII веке, здесь было основано первое независимое Тайское Королевство. Этой эпохе приписывают создание тайского алфавита.

Король Рамакхамхаенг сделал Сукотаи сильным и влиятельным королевством.

Он заложил основы политической, религиозной и экономической деятельности в этой провинции.

История гласит, что после одного из посещений соседнего Китая король привез с собой нескольких китайских ремесленников, которые научили тайцев искусству создания глиняной посуды.

Впоследствии, провинцией управляли многие другие короли, но они не оставили такого следа в истории.

Административное деление 

Территория провинции делится на 9 районов — ампхое:

 Mueang Sukhothai
 Ban Dan Lan Hoi
 Khiri Mat
 Kong Krailat
 Si Satchanalai
 Si Samrong
 Sawankhalok
 Si Nakhon
 Thung Saliam

Достопримечательности 
Исторический парк Си-Сатчаналай, исторический парк Сукотаи и Исторический парк Кампхэнгпхет, которые были занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примечания 

Провинции Таиланда